Двойная связь:
 Двойная связь — химическая связь между двумя атомами, образованная двумя парами электронов; частный случай кратной связи.
 Двойная связь (double bind) — то же, что двойное послание, психологическая концепция в теории шизофрении Грегори Бейтсона.